Moyer ist der Familienname folgender Personen:

 Buck Moyer († 2015), US-amerikanischer Bischof
 Denny Moyer (1939–2010), US-amerikanischer Boxer
 Diane Moyer (* 1958), US-amerikanische Hockeyspielerin
 Grayson Moyer (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler
 Harvey Allen Moyer (1853–1935), US-amerikanischer Unternehmer, Kutschenbauer und Automobilpionier
 James Moyer (* 1959), US-amerikanischer Perkussionist, Komponist und Musikpädagoge
 Jamie Moyer (* 1962), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Moyer (* 1973), US-amerikanischer Bassist
 John Gould Moyer (1893–1976), US-amerikanischer Marineoffizier
 Ken Moyer (* 1966), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Maurice Moyer (1918–2012), US-amerikanischer Geistlicher und Menschenrechtler
 Ray Moyer (1898–1986), US-amerikanischer Szenenbildner
 Sam Moyer (* 1983), US-amerikanische Künstlerin
 Stephen Moyer (* 1969), britischer Schauspieler

Siehe auch:

 H. A. Moyer, ehemalige US-amerikanische Automobilherstellerin; Marke Moyer
 Moier
 Moyers